Jan Duyvendak (1889-1954), Nederlands sinoloog
 Johan Philip ‘Job’ Duyvendak (1897-1946), Nederlands antropoloog
 Mieke van der Wall-Duyvendak (1922-1992), Nederlands politica
 Lizet Duyvendak (1956), Nederlands feministe, hoogleraar en auteur
 Wijnand Duyvendak (1957), Nederlands politicus
 Jan Willem Duyvendak (1959), Nederlands socioloog en hoogleraar
 Yan Duyvendak (1965), Nederlands kunstenaar